Una apoplejía es una hemorragia dentro de un órgano o una pérdida de la circulación sanguínea que se dirige hacia un órgano, por un coágulo de sangre que tapona un vaso sanguíneo. Cuando la palabra «apoplejía» se utiliza sola, sin especificar ningún órgano, se refiere a una apoplejía cerebral. El término «apoplejía» puede hacer referencia a:

 Apoplejía suprarrenal, sangrado dentro de las glándulas suprarrenales.
 Apoplejía hipofisaria, sangrado dentro de la hipófisis#Patología.
 Hemorragia subaracnoidea, sangrado dentro del cerebro.
 Apoplejía cerebral, pérdida de la circulación sanguínea que se dirige hacia el cerebro, por un coágulo de sangre que tapona un vaso sanguíneo.
 Apoplejía funcional, se produce cuando una persona parece estar teniendo síntomas similares a un ataque cerebrovascular, pero no hay ninguna anomalía en el cerebro.